Corpus (meervoud: corpora) is het Latijnse woord voor lichaam en wordt in het Nederlands in vele contexten gebruikt.

Voorbeelden:
 corpus delicti (voorwerp) (juridisch), het voorwerp van de misdaad
 corpus (literatuur) van een tekst (literatuur), de tekst zonder voorwerk of aanhangsels
 corpus (taalkunde), tekstbestand voor taalkundig onderzoek
 corpus alienum (geneeskunde), een vreemd voorwerp dat zich in het lichaam bevindt
 Corpus Christi (christendom), het lichaam van Christus in de liturgie
 Zie ook Corpus Christi voor doorverwijzingen op de naam Corpus Christi
 Corpus (kruis) (christendom), het lichaam van Christus op een kruisbeeld
 Habeas Corpus: zie Habeas Corpus Act
 Corpus (dansgroep)
 Corpus (band)
 CORPUS, een reis door het menselijk lichaam; museum langs de A44 bij Leiden.
 Corpus NGT, een verzameling videofilms met betrekking tot de Nederlandse GebarenTaal